Семенов Яр (), село, 
Богодуховский городской совет,
Богодуховский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320810104. Население по переписи 2001 г. составляет 767 (334/433 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Семенов Яр находится на левом берегу реки Мерла.
Село примыкает к г. Богодухову, сёлам Мусийки и Павловка.
В селе есть железнодорожная станция Семенов Яр.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1690 — дата основания.

Экономика 
 Лесопитомник.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины